B-VM i håndbold 1989 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 B-VM i håndbold 1989 (mænd)
 B-VM i håndbold 1989 (kvinder)